Womack kan syfta på:

 Bobby Womack (1944–2014), amerikansk musiker
 Cecil Womack (1947–2013), amerikansk musiker
 Steve Womack (född 1957), amerikansk republikansk politiker
 Womack, Missouri